Fjalar er navnet på flere væsner i nordisk mytologi:
Fjalar og Galar – to dværge
Fjalar (hane) – en rød hane, der indvarsler ragnarok ved at gale
Fjalar (mytologi) – ̣kaldenavn for Udgårdsloke/Skrymer som nævnes i Hárbarðsljóð